Ла-Антигуа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес.  Население — 483 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Páramo Leonés

Муниципалитеты Леона